FCPE est un sigle français de quatre lettres qui peut signifier :

 Fonds commun de placement d'entreprise : un fonds de placement réservé à l'actionnariat salarié ;

 Fédération des conseils de parents d'élèves : fédérations de parents d'élèves des écoles publiques de France.

Homonymie d'acronyme